Моктесума () — фамилия и топоним, распространённые в Мексике.

Топомины 
 Моктесума — муниципалитет в Мексике, штат Сонора.
 Моктесума — посёлок в Мексике, штат Сонора, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Моктесума — муниципалитет в Мексике, штат Сан-Луис-Потоси.
 Моктесума — посёлок в Мексике, штат Сан-Луис-Потоси, административный центр вышеназванного муниципалитета.

Персоналии 
  — министр обороны Мексики с 1828 по 1830 годы.
  — мексиканский актёр.

См. также 
 Монтесума